Eberardo III di Württemberg (1362-1417), conte di Württemberg
Eberardo III di Württemberg (1614-1674), duca di Württemberg